Cornudella steht für:

Geografische Objekte
 Cornudella de Baliera, Streusiedlung bei Arén in der Provinz Huesca in Spanien 
 Cornudella de Montsant, Gemeinde in der katalanische Provinz Tarragona in Spanien
 Tossal de Cornudella (626 m), Berg bei La Baronia de Rialb in der katalanische Provinz Lleida in Spanien
 Valira de Cornudella, Zufluss der Noguera Ribagorzana bei Arén in der Provinz Huesca, Spanien

Namensträger
 Bárbara Cornudella Ravetllat (* 1992), spanische Leistungsseglerin und Olympiateilnehmerin 
 Joan Cornudella i Barberà (1904–1985), katalanischer Politiker 
 Joan Cornudella  Feixa (* 1930), katalanischer Anwält und Politiker 
 Jordi Cornudella i Martorell (* 1962), katalanischer Dichter, Übersetzer und Herausgeber 
 Lluís Cornudella i Mir (1936–2004), katalanischer Biochemiker, Zell- und Krebsforscher 
 Mireia Cornudella i Felip (* 1966), katalanische Seglerin
 Rafael Cornudella i Carré (* 1964), spanischer Kunstgeschichtler und Hochschullehrer